

Persone 
 Gerard Timoner III – sacerdote domenicano filippino
 Guillermo Timoner – ex pistard spagnolo
 Ondi Timoner – regista e produttrice cinematografica statunitense